Zápasy o postup do Světové skupiny II, respektive o setrvání v ní, proběhly o víkendu 24. a 26. dubna 2010.

Polsko vs. Španělsko

Švédsko vs. Čína

Kanada vs. Argentina

Slovinsko vs. Japonsko 

Světová skupina - Baráž 2010